Ellgoth (von tschech. lhůta – Gnadenfrist) ist ein häufiger Ortsname in Schlesien und Tschechien:

 Ellgoth; siehe Ligota (Katowice), Stadtteil von Katowice, Polen
 Ellgoth; siehe Mariánské Hory, Stadtteil von Ostrava, Tschechien
 Ellgoth; siehe Lhota, Ortsteil von Háj ve Slezsku, Tschechien
 Ellgoth-Hultschin; siehe Lhotka, Stadtteil von Ostrava, Tschechien
 Allodial Ellgoth; siehe Zpupná Lhota, Ortschaft der Gemeinde Chotěbuz, Tschechien
 Kameral Ellgoth; siehe Komorní Lhotka, Gemeinde in Tschechien
 Klein Ellgoth; siehe Dolní Lhota u Ostravy, Gemeinde in Tschechien
 Oberellgoth; siehe Horní Lhota u Ostravy, Gemeinde in Tschechien
 Ober Ellgoth; siehe Vyšní Lhoty, Gemeinde in Tschechien
 Unter Ellgoth; siehe Nižní Lhoty, Gemeinde in Tschechien

Siehe auch:
 Ellguth, Ligota (polnische Namensform)
 Lhota (tschechische Namensform)
 Lehota (Begriffsklärung) (slowakische Namensform)